El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2014 fou la tercera cursa del temporada 2014 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Jerez (Jerez de la Frontera, Espanya) entre els dies 2 i 4 de maig de 2014.

Resultats

MotoGP

Enllaços externs 
  

Espanya
2014
Esport a la província de Cadis